Hickson Compact Group  – gruppo di galassie
 Human chorionic gonadotropin  – gonadotropina corionica umana, ormone